Somnia – film del 2016 diretto da Mike Flanagan
 Somnia – album degli Hawkwind del 2021
 Somnia – album dei God Is an Astronaut del 2022
 Somnia - Artefici di sogni – fumetto italiano